Peter Voss, der Millionendieb – film del 1932 diretto da Ewald André Dupont
Peter Voss, der Millionendieb – film del 1946 diretto da Karl Anton
Peter Voss il ladro dei milioni  (Peter Voss, der Millionendieb) – film del 1958 diretto da Wolfgang Becker